Der Wahlkreis Salzgitter ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst einen Teil der kreisfreien Stadt Salzgitter mit den Stadtteilen Beddingen, Bleckenstedt, Bruchmachtersen, Calbecht, Drütte, Engelnstedt, Engerode, Gebhardshagen, Hallendorf, Heerte, Immendorf, Lebenstedt, Lesse, Lichtenberg, Osterlinde, Reppner, Salder, Sauingen, Thiede, Üfingen und Watenstedt. Zusätzlich umfasst der Wahlkreis die Gemeinde Lengede, die zum Landkreis Peine gehört.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Landtagswahlkreis Salzgitter sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Stefan Klein (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 11.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Salzgitter sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Stefan Klein (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 11.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Klein, Stefan" |Stefan Klein
|52,9
|44,6
|-
| CDU
| data-sort-value="Löcke, Clemens" |Clemens Löcke
|33,0
|30,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Ducke, Steffen" |Steffen Ducke
|5,6
|9,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Ludwig, Ralf" |Ralf Ludwig
|1,7
|5,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Nagel, Rainer" |Rainer Nagel
|3,7
|4,0
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Roßmann, Stefan" |Stefan Roßmann
|3,1
|2,1
|-
| Piratenpartei || || ||1,6
|-
| NPD || || ||1,3
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 53,9 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Salzgitter sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Stefan Klein (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 11.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Klein, Stefan" | Stefan Klein
| 48,3
| 41,2
|-
| CDU
| data-sort-value="Heister-Neumann, Elisabeth" | Elisabeth Heister-Neumann
| 34,0
| 36,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Fleischer" | Hermann Fleischer
| 7,2
| 8,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Wegner" | Matthias Wegner
| 3,3
| 5,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Knoblauch" | Andreas Knoblauch
| 3,3
| 4,4
|-
| NPD
| data-sort-value="Schulenburg" | Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg
| 1,4
| 2,2
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Republikaner
| data-sort-value="Hacaj" | Dirk Hacaj
| 2,5
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Salzgitter)
Politik (Landkreis Peine)
|}